Christy O'Connor sr. (1924-2016), Iers golfer
 Christy O'Connor jr. (1948-2016), Iers golfer